Název Radkovský potok má více vodních toků:

 Radkovský potok (přítok Košínského potoka) – pravostranný přítok Košínského potoka v okrese Tábor
 Radkovský potok (přítok Libochůvky) – levostranný přítok Libochůvky v okrese Žďár nad Sázavou
 Radkovský potok (přítok Melčského potoka) – pravostranný přítok Melčského potoka v okrese Opava